APP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 770 амінокислот, а молекулярна маса — 86 943.

Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібіторів серинових протеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, клітинна адгезія, ендоцитоз, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном міді, іонами металів, іоном цинку, іоном заліза, з молекулою гепарину. 
Локалізований у мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Інгібітори протеаз